Tenthrède du bouleau - Craesus septentrionalis
 Tenthrède du bouleau et de l'aulne - Craesus septentrionalis
 Tenthrède du bouleau - Arge pectoralis
 Tenthrède du bouleau jaune - Dimorphopteryx melanognathus